ДСА — абревіатура на позначення:

 Детермінований скінченний автомат;
 Державна судова адміністрація України.